Whig Party steht für folgende Parteien:

 Whig Party in Großbritannien, siehe Whig
 United States Whig Party in den Vereinigten Staaten
 True Whig Party in Liberia